Piraiensi – abitanti di Piraí do Norte
Piraiensi – abitanti di Piraí do Sul
Piraiensi – abitanti di Piraí